Холщайн-Пинеберг () е графство от 1290 до 1640 г., създадено от графство Холщайн-Итцехое. Управлявано е от линия на благородническия род Шауенбург и Холщайн, които управляват в Холщайн и Щормарн от 1110/1111 г.

История 
След смъртта на граф Герхард преди 1290 г. територията на Холщайн-Итцехое е разделена преди 1295 г. между синовете на Герхард на трите графства Холщайн-Пинеберг, Холщайн-Пльон и Холщайн-Рендсбург. Така се образува линията Холщайн-Пинеберг, наричана и Холщайн-Шауенбург. Шаумбургите управляват Графство Шаумбург (от 1807 княжество) и Холщайн-Пинеберг със столица Пинеберг.

След измирането на Шаумбургите през 1640 г. (другите линии в Холщайн са измрели до 1459 г.) Графството Шаумбург е разделено и Графството Холщайн-Пинеберг е присъединено към Херцогство Холщайн. От северната третина през 1650 г. се образува имперското Графство Рантцау (1650 – 1726).

Графове на Холщайн-Пинеберг 

Следните графове владеят Шаумбург и Холщайн-Пинеберг:

 1290 – 1315 Адолф VI (* 1256, † 1315)
 1315 – 1353 Адолф VII (* 1297, † 1353)
 1353 – 1370 Адолф VIII († 1370)
 1370 – 1404 Ото I († 1404)
 1404 – 1426 Адолф IX (* 1375; † 1426)
 1426 – 1464 Ото II (* 1400, † 1464)
 1464 – 1474 Адолф X (* 1419, † 1474)
 1474 – 1492 Ерих (* 1420, † 1492)
 1492 – 1510 Ото III (* 1426, † 1510)
 1510 – 1526 Антониус (* 1439, † 1526)
 1526 – 1527 Йохан IV (* 1449, † 1527)
 1527 – 1531 Йобст I (* 1483, † 1531)
 1531 – 1544 Адолф XIII (* 1511, † 1556), архиепископ на Кьолн 1547 – 1556 като Адолф III
 1531 – 1581 Йобст II (* 1520, † 1581)
 1533 – 1576 Ото IV (* 1517, † 1576), княжески епископ на Хилдесхайм 1531 – 1537 като Ото III
 1576 – 1601 Адолф XI (* 1547, † 1601)
 1601 – 1622 Ернст (* 1569, † 1622)
 1622 – 1635 Йобст Херман (* 1593, † 1635), едлер господар на Гемен
 1635 – 1640 Ото V (* 1614, † 1640), едлер господар на Гемен

Източници 

 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.
 Miroslav Marek, Rulers of Holstein
 

Исторически области в Германия
История на Шлезвиг-Холщайн
+
+
Холщайн